Lorbeer bezeichnet:
 allgemein meist den Echten Lorbeer (Laurus nobilis)
 auch einige andere Pflanzen mit aromatischen Blättern, obwohl sie geschmacklich mit dem Echten Lorbeer kaum Ähnlichkeit zeigen, beispielsweise der Indische Lorbeer (Cinnamomum tamala), der Westindische Lorbeer (Pimenta racemosa), der Indonesische Lorbeer (Syzygium polyanthum), der Kalifornische Lorbeer (Umbellularia californica) und der Mexikanische Lorbeer (Litsea glaucescens).
 Lorbeer  (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Lorbeerkirsche
 Lorbeerkranz

Lorbeer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Lorbeer († 1555), Stralsunder Bürgermeister
 Hans Lorbeer (1901–1973), deutscher Politiker
 Johannes Lorbeer († 1586), Abt im Kloster Riddagshausen
 Willi Lorbeer (1915–2011), deutscher Judotrainer, Träger des 9. Dan

Lorbeerblatt ist eine Sportauszeichnung:
Silbernes Lorbeerblatt

Siehe auch:
 Lorber (Begriffsklärung)